Menk steht für:
 Menk, deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Menk, veraltete und teilweise noch landschaftlich gebräuchliche Bezeichnung für den Nerz